Christian Vorländer ist der Name folgender Personen:

* Christian Vorländer (Jurist) (* 1973), deutscher Jurist
 Christian Vorländer (Filmkomponist) (* 1983/84), deutscher Filmkomponist und Musiker